Gert Chesi – fotografo e autore austriaco
 Pietro Chesi – ciclista su strada italiano
 Vittorio Chesi – giornalista italiano